Хокон Харалдсон или Хокон I Добри (920 - 961, Осло) је био норвешки краљ (934 - 961) из династије Лепокоси. Отац му је био први краљ Норвешке Харалд Лепокоси.

Тада је настављено уједињавање Норвешке , али је она била слабо политички организована. Постојали су месни народни судови стотине и обласне скупштине које су се звале тинг () .

За његову владавину карактеристични су још и походи појединих вођа, такозваних поморских краљева — викинга (од речи „вик” — залив, драга). Ти су одреди поморских краљева на својим бродовима, такозваним „морским вуцима” или „морским коњима”, у које је могло да стане 60—70 војника, предузимали понекад врло далеке препаде .

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 

Рођени 920.
Умрли 961.
Норвешки краљеви
Норвежани
Владари у Европи у X веку